Punta Dufour () este cel mai înalt munte din Elveția. El aparține de masivul Monte-Rosa din Alpii Walliser, amplasat la 160 m de granița dintre Elveția și Italia. El a avut numele de „Gornerhorn“ (Muntele Mare) abia în anul 1863 a fost denumit după cartograful elvețian Guillaume-Henri Dufour (1787–1875) care a dovedit că muntele se află teritoriul Elveției. Prima escaladare a muntelui a avut loc la data de 1 august 1855 de către John Birkbeck, Edward J.W. Stephenson, Frații Christopher și James G. Smyth. Charles Hudson moare după 10 ani la încercarea de a escalada muntele Matterhorn. Ruta clasică de pe versantul răsăritean a fost pentru prima oară folosită în anul 1872 de englezii Richard si William Pendlebury,  Charles Taylor ca și de elvețianul Ferdinand Imseng, austriacul Gabriel Spechtenhauser, și italianul Giovanni Oberto.
Punct de pornire la escaladarea lui Dufourspitze de pe partea elvețiană este coliba Monte-Rosa (2.795 m)

Legături externe 

 Virtuelle Besteigung der Dufourspitze mit 360°-Panoramen 

Munți din Elveția
Munți peste 4000 metri